Příjmení Bakeš/Bakešová nosí více různých osobností:

 František Xaver Bakeš – český pedagog a poslanec 
 Jaroslav Bakeš – český lékař
 Lucie Bakešová (1853–1935) – česká etnografka a sociální pracovnice
 Karel Bakeš – český voják, spisovatel a překladatel
 Milan Bakeš – český právník a pedagog